Sezon 1914/1915 był 5. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Tytuł po raz trzeci z rzędu zdobyła drużyna IFK Göteborg.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Svenska serien

Bibliografia 
 

1914 w piłce nożnej
1914 w Szwecji
1915 w piłce nożnej
1915 w Szwecji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji